Ге́фтер — еврейская фамилия.
 Гефтер, Александр Александрович (1885—1956) — морской офицер, писатель.
 Гефтер, Арон Наумович (1894—1963) — советский график-карикатурист.
 Гефтер, Михаил Яковлевич (1918—1995) — советский и российский историк, публицист.
 Гефтер, Юлия Марковна (1888—1970) — биохимик, профессор 1-го ЛГМИ.